Натуральне число 1930
 1930 рік до нашої ери
 1930 рік нашої ери